Shina (Shaina en version originale) est un personnage du manga et de la série d’animation Saint Seiya.

Shina est une femme chevalier d’Athéna. Elle a le rang de Chevalier d’Argent. Elle est originaire d’Italie. Elle a 16 ans, mesure , pèse . Elle est née un 4 décembre et son groupe sanguin est B.

Comme toutes les femmes chevalier d’Athéna, Shina est obligée de porter un masque sur son visage afin de dissimuler sa féminité. Elle entraîne Cassios afin que celui-ci obtienne l’armure de Bronze de Pégase, mais son élève se fait vaincre par Seiya. Shina devient alors un ennemi des plus acharnés pour Seiya, d’autant plus que celui-ci, au cours de leur premier combat, brise son masque et voit son visage. Or la règle dans une telle situation est que la femme chevalier doit tuer l'homme qui a vu son visage ou qu'elle doit en tomber éperdument amoureuse. Une fois ses sentiments avoués, Shina cesse d’être l’ennemie de Seiya et intervient régulièrement à ses côtés, mettant souvent sa propre vie en danger pour le sauver.

Shina est réputée être la femme chevalier la plus puissante du Sanctuaire, dont la force impressionne les hommes, par exemple, lorsque Shina combat Marin, autre femme Chevalier d'Argent, Shina se révèle être beaucoup plus rapide, plus résistance et plus forte que sa rivale, Shina bat Marine et lui donne une raclée brutale. Les Chevaliers d’argent du Sanctuaire la traitent ouvertement comme leur égale.
 
Shina avec Marin, apparaît également dans la suite de la série classique, le manga Saint Seiya: Next Dimension.

Armures 
 Shaina porte l’armure d’argent d’Ophiuchus.
 Dans le jeu Saint Seiya sur PS2, Shaina porte à un moment l’armure d’Or d’Ophiuchus, (à la manière de Seiya et ses amis avec leurs armures et leurs cosmos en or dans le temple de Poseidon) ce rajout n’est nullement officiel.

Techniques 

 Les Griffes du Tonnerre (Thunder Claw) : Attaque basée sur l’électricité que seule elle et Geist (personnage faisant partie de l’un des nombreux rajouts de l’anime) possèdent. Utilisée à plusieurs reprises contre Seiya. 
 Météores (RyûSeiKen) : Attaque de base qui envoie des boules d’énergies rouges sur ses adversaires. On peut la comparer aux Météores de Pégase de Seiya et aux Météores de Marine. Utilisée par Shina contre Bud dans l’épisode 92, partie Asgard.
 Le Venin du Serpent : Attaque par empoisonnement. Shina se sert de cette attaque contre Hyoga dans l’épisode 30. Elle est basée sur les souffrances qu’inflige le venin du serpent, Shina enfonce ses ongles transperçant dans la chair de ses victimes, et cette attaque envoie l’adversaire au loin.
 La Force de L’Éclair : Attaque foudroyante utilisée par Shina contre Thétis dans l’épisode 110. Cette attaque envoie de la foudre sur l’adversaire.
 La Queue du Serpent Foudroyant : Technique du Coup de Pied, utilisée par Shina contre Shun dans l’épisode 30. Cette attaque symbolise la queue du serpent frappant ses adversaires, sous la forme d’un coup de pied. Elle est très peu utilisée dans la saga Saint Seiya.

Voix 

Dans la version originale Shaina est doublée par Yuka Komatsu dans les OAV Hadès parties Enfer et Elysion et le second jeu vidéo, et par Mami Koyama pour le reste de la série, les divers produits dérivés et le film Tenkai-hen Josō: Overture.

Shaina est un personnage du Saint Seiya: Next Dimension, la suite officielle du manga du Saint Seiya.

Dans la version française, c’est Françoise Pavy dans l’épisode 29, Stéphanie Murat dans l’épisode 110, Marie-Line Landerwijn dans la partie Le Sanctuaire du chapitre Hadès et Laurence Crouzet pour le reste de la série et le jeu vidéo. Victoria Grosbois reprend le rôle dans "Saint Seiya Omega" (Les nouveaux Chevaliers du Zodiaque).

Chevaliers d'Argent